Anastasi I (emperador) (491-518)
 Anastasius, poeta romà
 Anastasi (polític), polític i jurista grecoromà

Religiosos
 Sant Anastasi de Lleida, sant llegendari, patró de Lleida i de Badalona 
 Sant Anastasi de Pèrsia, sant màrtir del segle VI
 Sant Anastasi de Còrdova, màrtir del segle VIII
 Anastasi I de Roma, Papa de Roma 
 Anastasi II de Roma, Papa de Roma
 Anastasi I d'Antioquia «el Sinaïta», patriarca d'Antioquia 
 Anastasi II d'Antioquia anomenat «el Sinaïta», patriarca d'Antioquia 
 Anastasi de Nicea, bisbe metropolità de Nicea
 Anastasi de Sant Eutimi, religiós grec 
 Anastasi de Tui, bisbe de Tui del segle VII 
 Anastasi el Sinaïta, monjo grecoegipci
 Anastasi (patriarca) del .
 Anastasi (cardenal) del segle IX.
 Anastasi (antipapa)

Termes relacionats 
 Llei Anastasiana
 Anàstasi, rotonda del sant sepulcre.
 Anastasià